La nazionale Under-19 di pallavolo maschile dell'Italia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Italia con un'età inferiore di 19 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione Italiana Pallavolo.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-19

Collegamenti esterni
 

 U-19
Italia